

Geografia

Afghanistan 
 Kandahar – città dell'Afghanistan.
 Provincia di Kandahar – provincia dell'Afghanistan.

Sport 
 Arlberg-Kandahar – trofeo di sci alpino intitolato a Frederick Roberts, conte di Kandahar, il cui nome è associato a diverse piste sciistiche che hanno ospitato gare della competizione:
 Kandahar – pista sciistica di Garmisch-Partenkirchen, in Germania;
 Kandahar Banchetta – pista sciistica di Sestriere, in Italia.